La Cueva steht für:

 La Cueva (Dominikanische Republik), Ort in der Dominikanischen Republik
 La Cueva (Humahuaca), Ort in Humahuaca, Argentinien
 La Cueva (Kantabrien), Ort in Kantabrien, Spanien
 La Cueva (Miscuni), Siedlung im Departamento Chuquisaca, Bolivien
 La Cueva (New Mexico), Ort in New Mexico, Vereinigte Staaten
 La Cueva (Querétaro), Ort in Querétaro, Mexiko
 La Cueva (Sonora), Ort in Sonora, Mexiko
 Kanton La Cueva (Chuquisaca), Kanton im Departamento Chuquisaca, Bolivien
 Kanton La Cueva (Tarija), Kanton im Departamento Tarija, Bolivien

Siehe auch:
 Haus La Cueva, spanisches Adelsgeschlecht
 Cueva